FMW steht für:
 Frontier Martial Arts Wrestling,  japanischen Wrestling-Promotion, siehe Onita Pro#Geschichte
 Fondazione Marianne Werefkin, Nachlass der russischen Malerin Marianne von Werefkin

Abkürzung